FXX steht für:
 France métropolitaine (ISO-3166-Code), der europäische Teil Frankreichs
 Felix Airways (ICAO-Code), jemenitische Fluggesellschaft
 Ferrari FXX, italienisches Automodell
 FXX (Fernsehsender), US-amerikanischer Kabelsender

F.XX steht für:
 Fokker F.XX, niederländisches dreimotoriges Passagierflugzeug von Fokker

Siehe auch:
 F20

FXX